Wigilia Bożego Narodzenia
 Noc wigilijna – radziecki film animowany z 1951 roku
 Noc wigilijna – amerykański film z 2001 roku
 Noc wigilijna – opera Nikołaja Rimskiego-Korsakowa do własnego libretta kompozytora według „Nocy wigilijnej” Nikołaja Gogola
 Noc wigilijna – wiersz Clementa Clarke'a Moore'a